Az 1994. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 27-én rendezték Øyerben. Az aranyérmet az osztrák Thomas Stangassinger nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bónis Attila a 22. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1994. évi téli olimpiai játékokon